Thith steht für:

 Thith (Flöte), eine Nasenflöte in Neukaledonien, Melanesien

Die Abkürzung THITH steht für:
 The Hundred in the Hands, US-amerikanisches Elektropop-Duo